Августово  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Августово — деревня в Березинском районе Минской области.
 Августово — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Августово — деревня в Логойском районе Минской области.
 Августово — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

См. также 
 Августов — город на северо-востоке Польши, на Августовском канале